La  voit le FC Auch évoluer en groupe B, le second niveau du rugby français.
Il ne parvient pas à remonter en groupe A.

Les matchs de la saison 
Auch termine 4 de sa poule ce qui est insuffisant pour se qualifier et remonter en groupe A.

À Domicile 
 Auch-Mimizan : victoire
 Auch-Dijon
 Auch-Le Creusot
 Auch-Saint Médard
 Auch-Mazamet
 Auch-Montceau les Mines
 Auch-Roanne : victoire

À l’extérieur 
 Mimizan-Auch
 Le Creusot-Auch
 Dijon-Auch
 Saint Médard-Auch
 Mazamet-Auch
 Montceau les Mines-Auch
 Roanne-Auch : 4-9 : victoire difficile contre le club de la Loire qui joue sa première saison en première division.

Challenge du Manoir 
Auch termine 2 de sa poule de Challenge avec 11 points derrière La Voulte avec 2 victoires, 1 nul et 3 défaites et se qualifie pour les huitièmes de finale.

À domicile 
 Auch-La Voulte : match nul (belle performance contre les Ardéchois des internationaux Jacques Fouroux et Jean-Luc Averous).
 Auch-Mont de Marsan : victoire
 Auch-Toulon : victoire

À l’extérieur 
 La Voulte-Auch : défaite
 Mont de Marsan-Auch : défaite
 Toulon-Auch : défaite

Classement à l'issue des matchs de poules

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Agen,  Narbonne,  Béziers,  Graulhet,  La Voulte,  Montferrand,  Vichy,  Dax,  Castres,  Brive,  Biarritz,  Bayonne,  Tarbes,  Auch,  Toulouse et  Racing.

Tableau final

Effectif 
 Arrières : Jacques Brunel
 Ailiers : Espié, Coma, Philippe Dupuy
 Centres : Henri Cistacq, Jean-Philippe Cariat
 Ouvreurs : Montegut, Dall’Ava
 Demis de mêlées :
 Troisièmes lignes centre : Aurenca, Riva
 Troisièmes lignes aile : Maurice Dupey, Bonaldo, Jacques Gratton, Leplus
 Deuxièmes lignes : Carreras, Vivent, Andrieux
 Talonneurs : Marc Daroque
 Piliers : Carraro, Enoventra, Roma, Carreras

Bibliographie

Notes et références 

1975-1976
Rugby à XV en 1975
Rugby à XV en 1976